В математике теорема Харди — Рамануджана утверждает, что скорость роста числа  различных простых делителей числа  определяется функцией повторного логарифма — , а «разброс» числа делителей — квадратным корнем этой функции.

Теорема 
Пусть действительная функция  такова, что , и пусть  — число натуральных чисел , для которых выполнено следующее неравенство

 
или более традиционно
  , где 

Тогда

 

Простое доказательство этой теоремы нашел Пал Туран.

Обобщения и усиления 
Такой же результат верен и для числа всех простых сомножителей в разложении числа .

Эта теорема обобщается теоремой Эрдёша — Каца, в которой доказывается, что распределение различных простых делителей натуральных чисел является нормальным со «средним» и «дисперсией» равными . Таким образом, имеется некоторая связь между распределением числа простых делителей и предельными законами теории вероятностей — центральной предельной теоремой и законом повторного логарифма.

Примечания 

Аналитическая теория чисел
Теоремы о простых числах